Römische Republik steht für:
 die Römische Republik der Antike von 510 bis 27 v. Chr.
 die 1145–54 von Arnold von Brescia geführte Römische Senatsrepublik (1252–78 senatorische Restaurationsversuche)
 die 1347 von Cola di Rienzo errichtete, kurzlebige mittelalterliche Stadtrepublik Rom (1354 vergeblicher Restaurationsversuch)
 die 1798–99 von Napoléon Bonapartes Armee errichtete „Tochterrepublik“ in Rom unter französischer Hegemonie, siehe Römische Republik (1798–1799)
 die von Februar bis Juli 1849 bestehende Römische Republik (1849)

Siehe auch:
 Kirchenstaat
 Römisches Königreich